Adenilil-solfato reduttasi
 Adenilil-solfato reduttasi (glutatione)
 Adenilil-solfato reduttasi (tioredossina)